Alessandro Sisti (1960) – sceneggiatore italiano
 Fulvio Sisti (1955-1998) – sassofonista, cantante, pittore, poeta italiano di musica jazz
 Gennaro Sisti (1700-1782) – abate, docente ed ebraista italiano

Pagine correlate
 De Sisti